Шижі́, Шіжі () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 115 км на південний схід від Парижа, 155 км на північний захід від Діжона, 50 км на північ від Осера.

Історія 

1 січня 2016 року Шижі, Тей-сюр-Ванн i Варей було об'єднано в новий муніципалітет Ле-Валле-де-ла-Ванн.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 128 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 309,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Шижі на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Шижі на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Йонна

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Йонна